Picot är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Auguste Marie Henri Picot de Dampierre (1756–1793), fransk markis och militär
 Émile Picot (1844–1918), fransk språkforskare
 François-Édouard Picot (1786–1868), fransk konstnär
 François Georges-Picot (1870–1951), fransk diplomat, känd för Sykes-Picot-avtalet
 Georges Picot (1838–1909), fransk historiker
 Patrick Picot (född 1951), fransk fäktare

Franska efternamn